Il ne faut pas confondre les Walks of Fame avec les Halls of Fame, aussi dénommés Temples de la renommée, et qui sont totalement séparés et distincts des premiers.   

Il existe plusieurs Walks of Fame :
 Le plus connu est le Hollywood Walk of Fame dans le quartier de Hollywood à Los Angeles (État de Californie, États-Unis).
 Le Hollywood's Rock Walk of Fame, situé comme le précédent mais totalement distinct de lui.
 L'Anaheim walk of stars à Anaheim en Californie.
 Les Empreintes des vainqueurs dans le centre-ville du Mans .
 Le Walk of Fame Europe se situe sur Schiedamsedijk à Rotterdam (Pays-Bas).
 Le Canada's Walk of Fame ou allée des célébrités canadiennes se trouve sur King Street West à Toronto (province d'Ontario, Canada).
 Le Canadian Folk Music Walk of Fame se situe sur les trottoirs de la rue Bank, dans le quartier « Old Ottawa South » à Ottawa (province d'Ontario, capitale du Canada).
 La Disney Legends Plaza au sein des studios Disney à Burbank en Californie.
 L'Allée des Célébrités de Łódź à Łódź en Pologne célèbre les personnalités polonaises du cinéma.
 Le Boulevard des stars à Berlin.
 Le Walk of Stars à Las Vegas.

Homonymie